La Volta a Bèlgica 2017, 87a edició de la Volta a Bèlgica, es disputà entre el 24 i el 28 de maig de 2017 sobre un recorregut de 728,6 km repartits entre cinc etapes i un pròleg inicial. La cursa formava part del calendari de l'UCI Europa Tour 2017, amb una categoria 2.HC.

El vencedor final fou el belga Jens Keukeleire (equip de Bèlgica), que aconseguí també la victòria a la classificació dels punts. Completaren el podi el francès Rémi Cavagna (Quick-Step Floors) i l'alemany Tony Martin (Katusha-Alpecin). El Quick-Step Floors fou el millor equip.

Equips participants 
20 equips van prendre part en aquesta edició.

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Volta a Bèlgica. Pàgina oficial  

2017
Competicions ciclistes del 2017